Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres A et X.

Codes 
 .ax, Åland (domaine national de premier niveau)
 AX, Åland (ISO 3166-1 alpha-2)
 AX, Achaïe, Grèce (Αχαΐα, plaques d'immatriculation grecques)

Sigles et abréviations 
 Association des anciens élèves et diplômés de l'École polytechnique.

Autres sens 
 Emanuel Ax (1949-), pianiste américain    '
 James Ax (1937-2006), mathématicien américain
 Citroën AX, modèle de voiture de la marque Citroën
 Renault Type AX, modèle de voiture de la marque Renault (en 1908)
 Ax-les-Thermes, commune française de l'Ariège
 Microsoft Dynamics AX, Progiciel de gestion d'entreprise
 Registre AX : un registre utilisé sur les microprocesseurs 8088 et dérivés
 AX, revue japonaise de bande dessinée
 Ax (catcheur), ancien catcheur de la World Wrestling Entertainment
 Wifi 6, une norme wifi sortie en 2019

Voir aussi 
 

Code